Le sigle E235 peut désigner:
 E235, numéro E, le natamycine, un antibiotique naturel ;
 JR East série E235, une série de rames automotrices japonaise exploitées par JR East.